XVII Mistrzostwa Polski Seniorów w Rugby 7 odbyły się w dniach 28-29 maja 2011 roku w Gdańsku.

Początkowo w turnieju miało wziąć udział szesnaście zespołów, jednak po roszadach i rezygnacjach ostatecznie do rywalizacji przystąpiło trzynaście drużyn. Turniej po raz pierwszy został rozegrany w formie dwudniowej, a tytuł mistrzowski obroniła drużyna Lechii Gdańsk.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–12

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

2011
2011 w rugby union
2011 w polskim sporcie